Соревнования по прыжкам в воду с десятиметровой вышки среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 22 по 24 сентября. Приняли участие 40 спортсменок из 24 стран.

Впервые с 1980 года золото в прыжках с вышки у женщин досталось не представительнице Китая.

Американские спортсменки получают Олимпийские медали в этой дисциплине уже пятые игры подряд. А последнее золото сборной США выиграла в 1964 году Лесли Буш

Медалисты

Предварительный раунд 
22 сентября были проведены предварительные прыжки (по 5 прыжков), по итогам которых в полуфинал прошло 18 спортсменок.
24 сентября были проведены полуфинальные прыжки (по 4 прыжка), результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме в финал вышли 12 спортсменок.

Финал 
24 сентября состоялся финал соревнований (по 5 прыжков). Спортсменки начинали соревнования с результатами полуфинальных прыжков.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт